Джулюница може да се отнася за:

 Джулюница, село в област Велико Търново
 Джулюница, село в област Русе
 Джулюница, река в Северна България